Hazu bezeichnet:
 Hazu (Aichi), eine Stadt in der japanischen Präfektur Aichi
 Hazu-gun (Aichi), einen Landkreis in der Präfektur Aichi